Леви́й  ( — Леви) — третий сын Иакова (Израиля) от его жены Лии, родоначальник одного из колен Израилевых — левитов и коэнов.

Происхождение имени 

Имя Леви (в русской традиции — Левий) происходит от  — «прилепится». Согласно , родив Левия, его мать Лия сказала: «теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трёх сынов».

Имя Левий встречается в Новом завете. Это второе имя апостола Матфея. Также оно упоминается в родословной Иисуса Христа ().

Римское имя. Вариант происхождения (более раннее упоминание имени I в. до н. э.) — от  — гладкий, ровный, блестящий (Левий; , I в. до н. э., римский поэт)

Жизнеописание 
Левий имел трёх сыновей: Гирсона, Каафа и Мерари, явившихся родоначальниками трёх родов левитов, и дочь Иохаведу. Иохаведа, став женой Амрама, сына Каафа, родила: Аарона, Моисея и Мариам: «Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея [и Мариам, сестру их]. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь».().

Согласно апокрифам, жену Левия звали Милка, дочь Арана.

Левий умер в возрасте 137 лет.

Левиты и коэны 

Потомками колена Левия являются левиты, а потомками Аарона (правнука Левия) по мужской линии являются коэны (каганы). Из левитов и коэнов набирались служители в переносном храме — Скинии, а позднее — в Иерусалимском храме.

В Земле обетованной каждое колено получило свой надел, кроме Левия (см. Второзаконие 8:9-10, 10:8-9, 18:1-8, Числа 18:20-23).

Примечания

Литература

Ссылки